Głębokość krytyczna akwenu
 Głębokość krytyczna w górnictwie